Les Années lumière, film franco-suisse réalisé par Alain Tanner sorti en 1981 ;
 Les Années lumière, émission radiophonique canadienne de vulgarisation scientifique.
 Les Années Lumière, film français réalisé par Jean Chapot sorti en 1970.
 Les Années lumière, chanson de Fred Pellerin, extraite de l'album Il nous restera ça de Grand Corps Malade.

Voir aussi 

 Année-lumière